Die WTA Championships 1983 (auch als Virginia Slims Championships 1983 bekannt) waren ein Tennisturnier der Damen im Madison Square Garden in New York City. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1983 und fand vom 22. bis 27. März 1983 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1983
Tennisturnier in New York City
Madison Square Garden
Sportveranstaltung in Manhattan